

Новороссийская губерния. 26 марта 1765 года 
Делилась на провинции
 общее число провинций — 3
 центр губернии — город Кременчуг
 список провинций:
 Бахмутская (из Воронежской губернии 26 марта 1765 года: Донецкого и Луганского полков)
 Екатерининская (из Днепровского, Самарского полков)
 Елизаветградская (из Елизаветградского, Жёлтого и Чёрного полков)

Новороссийская губерния
История Днепропетровской области
История Донецкой области
История Кировоградской области
История Луганской области
История Харьковской области